Petrykozy bezeichnet Dörfer in Polen:
 Petrykozy (Białaczów), ein Dorf der Gmina Białaczów in der Woiwodschaft Łódź
 Petrykozy (Działdowo), ein Dorf der Gmina Działdowo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Petrykozy (Pabianice), ein Dorf der Gmina Pabianice in der Woiwodschaft Łódź
 Petrykozy (Rymań) (dt. Althof), ein Dorf der Gmina Rymań in der Woiwodschaft Westpommern
 Petrykozy (Żabia Wola), ein Dorf der Gmina Żabia Wola in der Woiwodschaft Masowien
 Petrykozy (Pabianice), ein Dorf der Gmina Zawidz in der Woiwodschaft Masowien